Кра́сница-2 () — деревня в составе Смолицкого сельсовета Быховского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Население 

 2010 год — 19 человек

См. также 
 Смолицкий сельсовет
 Быховский район

Примечания

Ссылки 
 
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Быховского района